Basit bezeichnet:
 basisches Gestein, ein relativ SiO2-armes magmatisches Gestein

Basit ist der Familienname von
 Ajmal Basit (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler